Siemens CT66 — стільниковий телефон фірми Siemens, модифікований варіант Siemens C65 виготовлений на замовлення австралійської стільникової компанії «Virgin».

C